Па́харь — человек, занимающийся вспашкой земли для нужд земледелия, крестьянин.

Топоним 
Пахарь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пахарь — посёлок в Гадиловичском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области.
 Пахарь — посёлок в Журавичском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области.

Казахстан 
 Пахарь — до 2007 г. название села Карлыколь Зерендинского района Акмолинской области.

Россия 
 Пахарь — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Пахарь — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Пахарь — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Пахарь — посёлок в Мурашинском районе Кировской области.
 Пахарь — село в Курагинском районе Красноярского края.
 Пахарь — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Пахарь — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.

Украина 
 Пахарь — село в Никопольском районе Днепропетровской области.

Прочее 
 «Пахарь» — журнал издательского дома «Отраслевые ведомости».
 Пахарь, Марьян Васильевич (род. 1976) — латвийский футболист украино-литовского происхождения.

См. также 
 Весёлый Пахарь
 Красный Пахарь
 Мирный Пахарь
 Новый Пахарь
 Сельский Пахарь
 Червоный Пахарь
 Юный Пахарь
 Экерман, Акерман, Аккерман — фамилия, «пахарь» в переводе с немецкого или староанглийского языков.